Municipio de Huggins puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Huggins (condado de Tripp, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Tripp.
 Municipio de Huggins (condado de Gentry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Gentry.